The Big Boss est un film américain réalisé par Frederick Sullivan en 1913.
 The Big Boss est un film américain réalisé par Charles Barton en 1941.
 The Big Boss (Ankokugai no kaoyaku) est un film japonais réalisé par Kihachi Okamoto en 1959.
 The Big Boss (Tang shan da xiong) est un film hong-kongais réalisé par Lo Wei en 1971 et avec Bruce Lee dans le rôle principal.